Andy Miele (né le  à Grosse Pointe Woods, État du Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il débute RoughRiders de Cedar Rapids dans l'USHL. Trois ans plus tard, il intègre l'effectif des Redhawks de Miami dans le championnat NCAA. Les RedHawks menés par Miele remportent le championnat CCHA 2011. Le , il signe un contrat avec les Coyotes de Phoenix. Il passe professionnel avec les Pirates de Portland dans la Ligue américaine de hockey le . Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes face aux Ducks d'Anaheim.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Central Collegiate Hockey Association 
2010-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
2010-2011 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2010-2011 : nommé meilleur joueur.
2011 : nommé meilleur joueur du tournoi final.

NCAA 
2011 : remporte le Trophée Hobey Baker.

USA Hockey 
2010-2011 : nommé joueur-étudiant de la saison.

Ligue américaine de hockey 
2012 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| RoughRiders de Cedar Rapids || USHL|| 52|| 10|| 17|| 27|| 41|| 8|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2006-2007|| RoughRiders de Cedar Rapids || USHL|| 13|| 7|| 8|| 15|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Steel de Chicago || USHL|| 45|| 13|| 29|| 42|| 70|| 4|| 2|| 4|| 6|| 14
|-
| 2007-2008|| Steel de Chicago || USHL|| 29|| 30|| 11|| 41|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Redhawks de Miami || CCHA|| 18|| 6|| 8|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Redhawks de Miami || CCHA|| 41|| 15|| 16|| 31|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Redhawks de Miami || CCHA|| 43|| 15|| 29|| 44|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Redhawks de Miami || CCHA|| 39|| 24|| 47|| 71|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Pirates de Portland|| LAH|| 69|| 16|| 38|| 54|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Pirates de Portland || LAH || 70|| 19|| 34|| 53|| 72|| 3|| 1|| 2|| 3|| 15
|-
| 2012-2013|| Coyotes de Phoenix || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Pirates de Portland || LAH || 70|| 27|| 45|| 72|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 7|| 0|| 2|| 2|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 71|| 26|| 44|| 70|| 42|| 16|| 3|| 11|| 14|| 20
|-
| 2015-2016|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 75 || 18 || 44 || 62 || 77 || 9 || 2 || 5 || 7 || 12 
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 65 || 13 || 44 || 57 || 54 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Malmö Redhawks || SHL || 39|| 10|| 17|| 27|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Växjö Lakers HC || SHL || 7|| 0|| 5|| 5|| 0|| 13|| 1|| 8|| 9|| 24
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 61|| 16|| 16|| 32|| 57|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 58 || 15 || 33 || 48 || 46 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 55 || 19 || 25 || 44 || 35 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47 || 13 || 23 || 36 || 33 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Lausanne HC || NL || || || || || ||

| 15|| 0|| 2|| 2|| 11|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0||align="left"| Sixième place
|-
| 2022 || align=left|Jeux olympiques || 4|| 1|| 3|| 4|| 0|| +3|| align=left| Cinquième place

Références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Grosse Pointe (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022